Paluselli ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Paluselli (* 1973), italienische Skilangläuferin
 Stefan Paluselli (1748–1805), österreichischer Mönch und Kirchenmusiker